Гантман — еврейская фамилия. Известные носители:
 Гантман, Михаил Фёдорович (1922—2010) — советский художник кино, живописец.
 
 Гантман, Яков Ильич (род. 1950) — советский и российский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер России.

Составные фамилии 
 Кривощёкова-Гантман, Антонина Семёновна (1921—1995) — коми-пермяцкий лингвист и филолог, языковед.